Медетбаев — фамилия; имеет женскую форму Медетбаева.
 Медетбаев, Жумабай Медетбаевич (1935—2005) — советский актер кино и театра, народный артист Казахстана, заслуженный артист Казахской ССР.
 Медетбаев, Толеген (род. 1890) — председатель Аральского райисполкома в 20-х годах XX-го века, председатель Аральского горсовета во время революции.